«Galway Girl» — песня британского певца Эда Ширана, вышедшая в качестве 3-го сингла с третьего студийного альбома ÷ (2017). Сингл получил платиновую сертификацию в Великобритании, Германии, Канаде и США. Он достиг второго места в британском хит-параде UK Singles Chart и вошёл в десятку лучших во многих стран мира.

История 
Песня была анонсирована в качестве третьего сингла с альбома с выходом в День Святого Патрика 17 марта и была добавлена в плейлист радиостанции BBC Radio 2 18 марта.

Композиция, в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями: Irish Independent, BBC 6 Music, NME.

Коммерческий успех 
Песня дебютировала в британском хит-параде на втором месте позади «Shape of You». К сентябрю 2017 года тираж сингла составил 1,2 млн комбинированных единиц в Великобритании, включая 246,000 актуальных продаж (копий) и 95 млн стримов.

В Ирландии сингл дебютировал на первом месте (№ 1). Также № 1 он достиг в Шотландии и Словении. В США песня достигла позиции № 53,и к октябрю 2017 года её тираж достиг 210,813 копий.

Музыкальное видео 
11 апреля 2017 года Ширан снял кадры для видео «Galway Girl» в городе Голуэй (Galway) в Ирландии, сделав это своими руками на камеру Sony A6500, смонтированной на его теле с помощью носимой системы стабилизации съёмочной камеры Steadicam. Режиссёр Jason Koenig, который также был режиссёром клипа «Shape of You», а фотографом был Johnny Valencia. В съёмках участвовала лауреат премии «Золотой глобус» ирландская актриса Сирша Ронан. 3 мая видео появилось на аккаунте Ширана на канале YouTube.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Поп-песни
Песни Эда Ширана
Синглы Warner Bros. Records
Песни, написанные Эдом Шираном